ESR est un sigle à trois lettres qui peut signifier :

 Électricité de Strasbourg Réseaux, un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le Bas-Rhin ;
 Electron spin resonance (en français, résonance de spin électronique) ;
 Emile Smith Rowe, un joueur de football anglais.
  ;
  engagement à servir dans la réserve militaire ;
 Enseignement supérieur et recherche ;
 , une certification Ecocert ;
 , une propriété de certains composants électroniques ;
 Eric Steven Raymond, un célèbre hacker ;
 Erythrocyte sedimentation rate (en français, vitesse de sédimentation), en médecine, une mesure non spécifique de l'inflammation;
 Europ Sport Reconversion, une association loi de 1901 dont la vocation est l'accompagnement des footballeurs professionnels en reconversion ;
 évaluation simplifiée des risques, une procédure obligatoire dans certaines conditions en France dans le domaine de la dépollution des sols ;
 Extended-support release, une version logicielle avec support allongé.
 Entente Spéléologique du Roussillon.
 Le nom du nouvel éco-organisme né de la fusion d'Éco-systèmes et de Recylum.